Troilus steht für:

 Troilus (Gattung), Gattung der Wanzen in der Familie der Baumwanzen (Pentatomidae)
 Troilus, ein Versepos über den Trojanischen Krieg des Albert von Stade
 Troilus und Cressida, ein Drama von William Shakespeare
 (1208) Troilus, Asteroid aus der Gruppe der Trojaner

Siehe auch:
 Troilos
 Troilius